Бертьє́ () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Александр Луї Марія Бертьє (; 1883—1918) — французький офіцер.
 Александр Луї Філіпп Бертьє (; 1836—1911) — третій принц Ваграмський, другий герцог Ваграмський, син пера Франції Наполеона Бертьє.
 Давид Соломонович Бертьє (справжнє прізвище — Ліфшиць; 1882—1950) — радянський диригент, скрипаль та педагог, заслужений артист УРСР.
 Луї-Александр Бертьє (; 1753—1815) — маршал імперії, військовий міністр (1799—1807) Франції.
 Наполеон Александр Бертьє (; 1810—1887) — французький політик, сенатор і пер, син Луї-Александра Бертьє.
 Олександр Львович Бертьє-Делагард (; 1842—1920) — російський військовий інженер, історик та археолог Криму.
 П'єр Бертьє (; 1872—1861) — французький вчений, геолог, мінералог та гірничий інженер.